Lee Grant (1927), Amerikaans actrice
 Lee Grant (1983), Engels voetballer